Комаров Олег

Відомі представники 

 Комаров Олег Васильович ( 1939) — радянський та український актор театру і кіно, Заслужений артист України.
 Комаров Олег Віталійович — Заслужений тренер Росії із самбо і сумо.
 Комаров Олег Едуардович ( 1964) — радянський та російський актор кіно і телебачення. Колишній учасник КВК.

Сторінки зі списками однофамільців-тезок